Никола́й Чижо́в:

 Чижов, Николай Алексеевич (1803—1848) — русский поэт, участник арктической экспедиции, декабрист.
 Чижов, Николай Ефимович (1853—1910) — российский юрист, историк права, профессор.
 Чижов, Николай Клавдиевич (1865—1935) — инженер-гидротехник, ученый, педагог, действительный статский советник.